Can Colomer (Amer), casa d'Amer (Selva)
 Can Colomer (Badalona), masia de Badalona (Barcelonès)
 Can Colomer (Canet d'Adri), masia de Canet d'Adri (Gironès) protegida com a bé cultural d'interès local 
 Can Colomer (Canovelles), masia de Canovelles (Vallès Oriental)
 Can Colomer (Esponellà), casa al Pla de l'Estany 
 Can Colomer (Riudarenes), masia a Riudarenes (Selva) 
 Can Colomer (Santa Perpètua de Mogoda), masia a Santa Perpètua de Mogoda (el Vallès Occidental)
 Can Colomer (Terrassa), masia a Terrassa (Vallès Occidental)
 Can Colomer (Vallromanes), masia al sector de Can Palau en terrenys del municipi de Vallromanes (Vallès Oriental) 
 Can Colomer (Vilassar de Dalt), masia gòtica de Vilassar de Dalt (Maresme) 
 Can Colomer o Antiga Fàbrica Colomer Germans, edifici de Mataró (Maresme) 
 Can Colomer dels Escarabats, masia situada al terme municipal de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat
 Can Colomer de Sobirans, masia a Arenys de Munt (Maresme) 
 Can Colomer de les Valls, masia de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
 Turó de Can Colomer, muntanya al municipi de Vallromanes, a la comarca del Vallès Oriental